Forze armate di terra della Germania:
 Deutsches Bundesheer (Confederazione germanica) (1815-1866)
 Deutsches Heer (1871-1919)
 Reichsheer (1919-1935)
 Heer (Wehrmacht) (1935-1945)
 Heer (Bundeswehr) (1955– )

 Forze armate austriache nel complesso:
 Bundesheer (1919-1938)
 Bundesheer (1955–)

Altri progetti